

Історія 
 Вей (Чуньцю) () — країна у Китаї, 1040–209 до н. е.
 Вей (Чжаньґо) () — одна з семи наймогутніших країн у Китаї доімперської доби, 403–225 до н. е. (назву було використано кілька разів у пізнішій історії)
 Вей () — династія у північному Китаї за часів Троєцарствія, на чолі із Цао Цао, 220–265.
 Північна Вей () — династія некитайського походження що опанувала північ Китаю, 386–535.
 Східна Вей () — династія, що правила північно-східним Китаєм після занепаду династії Північна Вей у 534 році.
 Західна Вей () — династія, що правила Китаєм після розпаду династії Північна Вей.

Персоналії 
 Ван Вей (; друге ім'я Мо Цзи; 699 або 701–759 або 761) — китайський поет, живописець, каліграф, музикант.
 Вей Дун (; нар. 1968) — китайський художник-авангардист часів Китайської Народної Республіки.
 Вей Емілій Бенедиктович — одеський архітектор.
 Вей І (; нар. 1999) — китайський шахіст, гросмейстер (2013).
 Вей Ілі (; нар. 1982) — китайська бадмінтоністка, олімпійська медалістка.
 Вей (664 — 710) — китайська імператриця часів династії Тан, фактична володарка імперії при імператорі Чжун-цзуні.
 Вей Ін'у (; 737 —792) — китайський поет та державний службовець часів династії Тан.
 Лі Чон Вей (, нар. 1982) — малайзійський бадмінтоніст, олімпійський медаліст.
 Вей Нін (; 1982) — китайська стрілець, олімпійська медалістка.
 Пан Вей (, нар. 1986) — китайський стрілець, олімпійський чемпіон.
 Вей Сє (; 2-а пол. III ст. — поч. IV ст.) — китайський художник часів династії Західна Цзінь.
 Сюй Вей (; 1521 —1593) — китайський художник, поет, письменник часів династії Мін.
 У Вей (; 1459 —1508) — китайський художник часів династії Мін, представник школи Чже.
 Цзян Вей (; 202–264) — китайський державний діяч, військовик періоду Саньґо. Генерал династії Шу.
 Вей Цююе (; нар. 1988) — китайська волейболістка, олімпійська медалістка.
 Вей Чен (; нар. 1986) — китайський співак і актор, який прославився на телевізійному пісенному конкурсі «Super Boy».
 Вей Чжен (; 580 — 643) — китайський канцлер з 627 до 643 року, історик часів династії Тан.
 Вей Чжуан ; 836 —910) — китайський державний службовець та поет часів падіння династії Тан.
 Вей Юань ; 1794 —1856) — китайський науковець, поет, письменник, мислитель часів династії Цін.
 Вей Янь (; ? — 234) — китайський військовик періоду Саньґо, генерал династії Шу.
 Вей Янь (; VIII ст.) — китайський художник часів династії Тан.
 Ян Вей:
 Ян Вей (нар. 1979) — китайська бадмінтоністка, олімпійська чемпіонка.
 Ян Вей (нар. 1980) — китайський гімнаст, олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон світу.

Топоніми 
 Вей-е-Жиже  () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта.
 Вей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Ле-Вей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Манш.
 Вей () — село у повіті Алба в Румунії.
  — річка в Англії

Див. також 
 У-вей () — споглядальна пасивність, одна з головних категорій даосизму та чань.